22-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 2005 прошла 28 августа 2005 года в Майями в American Airlines Arena. Ведущим церемонии был Diddy.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
Green Day — «Boulevard of Broken Dreams»
 Coldplay — «Speed of Sound»
 Snoop Dogg (с Pharrell) — «Drop It Like It's Hot»
 Gwen Stefani — «Hollaback Girl»
 Kanye West — «Jesus Walks»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
Kanye West — «Jesus Walks»
 50 Cent — «Candy Shop»
 Beck — «E-Pro»
 John Legend — «Ordinary People»
 Usher — «Caught Up»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
Kelly Clarkson — «Since U Been Gone»
 Amerie — «1 Thing»
 Мэрайя Кэри — «We Belong Together»
 Shakira (с Alejandro Sanz) — «La Tortura»
 Gwen Stefani — «Hollaback Girl»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
Green Day — «Boulevard of Broken Dreams»
 The Black Eyed Peas — «Don't Phunk with My Heart»
 Destiny's Child (с T.I. и Lil Wayne) — «Soldier»
 The Killers — «Mr. Brightside»
 U2 — «Vertigo»

Лучший новый артист | Best New Artist in a Video 
The Killers — «Mr. Brightside»
 Ciara (с Missy Elliott) — «1,2 Step»
 The Game — «Dreams»
 John Legend — «Ordinary People»
 My Chemical Romance — «Helena»

Лучшее поп видео | Best Pop Video 
Kelly Clarkson — «Since U Been Gone»
 Lindsay Lohan — «Rumors»
 Jesse McCartney — «Beautiful Soul»
 Ashlee Simpson — «Pieces of Me»
 Gwen Stefani — «Hollaback Girl»

Лучшее рок видео | Best Rock Video 
Green Day — «Boulevard of Broken Dreams»
 Foo Fighters — «Best of You»
 The Killers — «Mr. Brightside»
 My Chemical Romance — «Helena»
 Weezer — «Beverly Hills»

Лучшее R&B видео | Best R&B Video 
Alicia Keys — «»
 Мэрайя Кэри — «We Belong Together»
 Ciara (с Ludacris) — «Oh»
 John Legend — «Ordinary People»
 Usher и Alicia Keys — «My Boo»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
Ludacris — «Number One Spot»
 Eminem — «Just Lose It»
 The Game (с 50 Cent) — «Hate It or Love It»
 T.I. — «U Don't Know Me»
 Ying Yang Twins — «Wait (The Whisper Song)»

Лучшее хип-хоп видео | Best Hip-Hop Video 
Missy Elliott (с Ciara и Fatman Scoop) — «Lose Control»
 Common — «Go»
 Nas (с Olu Dara) — «Bridging the Gap»
 Snoop Dogg (с Pharrell) — «Drop It Like It's Hot»
 Kanye West — «Jesus Walks»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
Missy Elliott (с Ciara и Fatman Scoop) — «Lose Control»
 Ciara (с Missy Elliott) — «1, 2 Step»
 Destiny's Child — «Lose My Breath»
 Jennifer Lopez — «Get Right»
 Shakira (с Alejandro Sanz) — «La Tortura»

Прорыв видео | Breakthrough Video 
Gorillaz — «Feel Good Inc.»
 Missy Elliott (с Ciara и Fatman Scoop) — «Lose Control»
 Eminem — «Mosh»
 Sarah McLachlan — «World on Fire»
 U2 — «Vertigo»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
Green Day — «Boulevard of Broken Dreams» (режиссёр: Samuel Bayer)
 Missy Elliott (с Ciara и Fatman Scoop) — «Lose Control» (режиссёры: Dave Meyers и Missy Elliott)
 Jennifer Lopez — «Get Right» (режиссёры: Francis Lawrence и Diane Martel)
 U2 — «Vertigo» (режиссёр: Alex and Martin)
 The White Stripes — «Blue Orchid» (режиссёр: Floria Sigismondi)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
Gwen Stefani — «Hollaback Girl» (хореограф: Kishaya Dudley)
 Amerie — «1 Thing» (хореограф: Jamaica Scott)
 Missy Elliott (с Ciara и Fatman Scoop) — «Lose Control» (хореограф: Hi-Hat)
 Jennifer Lopez — «Get Right» (хореографы: Richmond Talauega и Anthony Talauega)
 My Chemical Romance — «Helena» (хореограф: Michael Rooney)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
Gorillaz — «Feel Good Inc.» (Special Effects: Passion Pictures)
 Coldplay — «Speed of Sound» (Special Effects: A52)
 Missy Elliott (с Ciara и Fatman Scoop) — «Lose Control» (Special Effects: Radium)
 Ludacris — «Number One Spot» (Special Effects: 20Twenty)
 The Mars Volta — «The Widow» (Special Effects: Artificial Army)
 U2 — «Vertigo» (Special Effects: Jam Abelenet)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
Gwen Stefani — «What You Waiting For?» (Art Director: Zach Matthews)
 Green Day — «American Idiot» (Art Director: Jan Roelfs)
 The Killers — «Mr. Brightside» (Art Director: Laura Fox)
 System of a Down — «B.Y.O.B.» (Art Director: Jeremy Reed)
 The White Stripes — «Blue Orchid» (Art Director: Sue Tebbutt)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
Green Day — «Boulevard of Broken Dreams» (Editor: Tim Royes)
 Coldplay — «Speed of Sound» (Editor: Adam Pertofsky)
 Foo Fighters — «Best of You» (Editor: Nathan "Karma" Cox)
 Jennifer Lopez — «Get Right» (Editor: Dustin Robertson)
 Simple Plan — «Untitled (How Could This Happen to Me?)» (Editor: Richard Alarcron)
 Gwen Stefani — «What You Waiting For?» (Editor: Dustin Robertson)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
Green Day — «Boulevard of Broken Dreams» (оператор: Samuel Bayer)
 Coldplay — «Speed of Sound» (оператор: Harris Savides)
 Modest Mouse — «Ocean Breathes Salty» (оператор: Danny Hiele)
 Simple Plan — «Untitled (How Could This Happen to Me?)» (оператор: Michael Bernard)
 U2 — «Vertigo» (оператор: Omer Ganai)
 The White Stripes — «Blue Orchid» (оператор: Chris Soos)

Best Video Game Soundtrack 
Dance Dance Revolution Extreme (Konami)
 Def Jam: Fight for NY (Electronic Arts)
 Madden NFL 2005 (Electronic Arts)
 Midnight Club 3: DUB Edition (Rockstar Games)
 Tony Hawk's Underground 2 (Activision)

MTV2 Award 
Fall Out Boy — «Sugar, We're Goin Down»
 Akon (featuring Styles P) — «Locked Up»
 The Bravery — «An Honest Mistake»
 Daddy Yankee — «Gasolina»
 Mike Jones (featuring Slim Thug and Paul Wall) — «Still Tippin'»
 My Chemical Romance — «Helena»

Viewer’s Choice 
Green Day — «American Idiot»
 Kelly Clarkson — «Since U Been Gone»
 My Chemical Romance — «Helena»
 Shakira (с Alejandro Sanz) — «La Tortura»
 Snoop Dogg (с Pharrell) — «Drop It Like It's Hot»

Выступления

Пре-шоу 
 Mike Jones (с Slim Thug и Paul Wall) — «Still Tippin'»
 Rihanna — «Pon de Replay»
 Fall Out Boy — «Sugar, We're Goin Dow»

Основное шоу 
 Green Day — Boulevard of Broken Dreams"
 Ludacris (с Bobby Valentino) — «Pimpin' All Over the World»
 MC Hammer — «U Can't Touch This»
 Shakira (с Alejandro Sanz) — «La Tortura»
 R. Kelly — «Trapped in the Closet»
 The Killers — «Mr. Brightside»
 Sean Combs и Snoop Dogg — «Tribute to Biggie»
 Don Omar — «Reggaeton Latino»
 Tego Calderón — «El Abayarde»
 Daddy Yankee — «Gasolina»
 Coldplay — «Speed of Sound»
 Kanye West (с Jamie Foxx) — «Gold Digger»
 Мэрайя Кэри (с Jadakiss и Джермейном Дюпри) — «Shake It Off»/«We Belong Together»
 50 Cent (с Mobb Deep и Tony Yayo) — «Disco Inferno»/«Outta Control»/«So Seductive»
 My Chemical Romance — «Helena»
 Kelly Clarkson — «Since U Been Gone»

При участии 
 Nelly и Lindsay Lohan — представили Best Female Video и Best Male Video
 Beavis and Butt-head — appeared in different vignettes about voting procedures for the Viewer’s Choice award
 Ciara и Missy Elliott — представили Ludacris и Bobby Valentino
 Orlando Bloom и Kirsten Dunst — представили Best Rock Video
 Grandmaster Flash — DJed after some commercial breaks and during the «dance-off» sequence
 Omarion и Luke (с 2 Live Crew) — appeared in a «dance-off» sequence with Diddy
 Ashlee и Jessica Simpson — представили Best R&B Video
 Jessica Alba, Dwyane Wade и Shaquille O'Neal — представили Shakira и Alejandro Sanz
 Usher — представили «Clowning vs. Krumping» dance sequence и представили Best Dance Video
 Eric Roberts — представил R. Kelly
 Hilary Duff и Joel Madden — представили The Killers
 Lil' Kim и Jeremy Piven — представили Best Rap Video
 Common и Johnny Knoxville — представили MTV2 Award
 Fat Joe — introduced the reggaeton performances и представил Best Hip-Hop Video
 Pharrell — представил Coldplay
 B5 — представили next pair of presenters
 Ricky Martin и Joss Stone — представили Best Pop Video
 Alicia Keys и John Legend — представил Kanye West и Jamie Foxx
 Snoop Dogg — представил Dane Cook, who performed a short comic monologue, и представили Best New Artist in a Video with him
 Eva Longoria — представила Mariah Carey
 Lil Jon и Paulina Rubio — представили Breakthrough Video
 Fergie и Will.I.Am — представили 50 Cent
 Bow Wow и Paris Hilton — представили Viewer’s Choice
 Jamie Foxx — представил Destiny's Child и они вместе представили Video of the Year

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 2005
 MTV VMA 2005

Музыкальные премии
2005
2005 год в музыке США